Rumunjska:
 Tulcea (grad)
 Tulcea (županija)